Кенхи:
 Кенхи (село) — село в Шаройском районе Чечни
 Кенхи (река) — река в Шаройском районе Чечни